Rutschbahn bezeichnet:

 eine Rutsche, ein Gerät zum Rutschen
 Rutschbahn (Film), Stummfilm von Richard Eichberg
 Rutschbahn (Hamburg), eine Straße in Hamburg-Rotherbaum